Klosterkötter ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Klosterkötter (* 1946), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Werner Klosterkötter (1919–1978), deutscher Umweltmediziner und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin